«Красная скрипка» (, ) — кинофильм режиссёра Франсуа Жирара.

Сюжет 
Наше время. На аукционе «Дюваль» продаются скрипки. Лот номер 72 — последняя скрипка, сделанная великим Никколо Буссотти, шедевр XVII века, в отличие от других скрипок того же мастера покрытая лаком необычного красного цвета.

Прошлое. Кремона. 1681 
(Язык: Итальянский)
Беременной жене Никколо Буссотти Анне старуха-гадалка Ческа говорит о будущем, излагая канву истории скрипки, которую доделывает великий мастер. Смерть матери и ребёнка при родах заставляет мастера поставить точку. Его последняя скрипка оказывается в монастыре, и в течение 100 лет на ней играют лучшие дети-музыканты, там воспитывающиеся.

Вена. 1793 
(Языки: Немецкий и французский)
Один из них, Каспар Вайсс, привлекает внимание венского маэстро француза Жоржа Пуссена, преподавателя музыки и изобретателя метронома. Он забирает мальчика со скрипкой в Вену и учит его, тратя последние свои деньги и стремясь представить ко двору Принца Мансфельда вундеркинда. Мальчик поглощён скрипкой до того, что берёт её с собой в постель и болеет при одной мысли, что её могут отобрать у него. Сцена представления высочайшим особам, во время которой те разговаривают о возможной покупке скрипки, становится для Каспара последней — его сердце не выдерживает. Монахи монастыря хоронят скрипку с мальчиком.

Оксфорд. 1890-е
(Языки: Английский и романский)
Скрипка попадает к цыганам. В лесу звучит скрипка. На ней играет девушка-цыганка не цыганской внешности. Скрипач лорд Фредерик Поуп выступает в Оксфорде, «разогреваясь» перед выступлениями сексом с писательницей Викторией Бёрд. Финал их отношений — выстрел, который Виктория пытается сначала совершить в Поупа, потом в его новую любовницу и попадает в скрипку.

Слуга-китаец уезжает в Шанхай, украв повреждённую скрипку и продаёт её старьёвщику, где её чинят и вешают на витрину. Мать покупает скрипку дочке, Шань Пей.

Шанхай. Годы культурной революции. 1960-е
(Язык: Мандаринский)
Немолодого учителя музыки публично осуждают и заставляют бросить в огонь «буржуазную» скрипку. Сян Пэй, член партии, супруга активного члена партии, передаёт скрипку на хранение учителю.

Смерть учителя музыки раскрывает его тайную коллекцию властям КНР, и чиновники из правительства решают продать скрипки на престижном аукционе. Для чего приглашают экспертов — Клару Леру и Чарльза Моррица. Морриц с помощью эксперта-реставратора Эвана Уильямса тайно покупает единственную копию Красной Скрипки, сделанную по заказу Фредерика Поупа.

Наши дни. Монреаль. 1997
(Языки: Английский и французский)
Мистер Русельски пробует сыграть на скрипке и верит словам эксперта, который говорит про скрипку «ничего особенного». Чарльз Морриц получает результат анализа образца лака и узнаёт, что в лаке есть примесь крови и находит в скрипке автограф автора.

В ролях

Вена 
 Жан-Люк Бидо — Жорж Пуссен
 Райнер Эггер — Брат Кристоф

Оксфорд 
 Джейсон Флеминг — Фредерик Поуп
 Грета Скакки — Виктория Бёрд
 Эва Мари Брайер — Сара
 Димитри Андреас — старый цыган
 Дэвид Гант — дирижёр
 Джошуа Белл — камео, один из сидящих скрипачей в оркестре.

Шанхай 
 Сильвия Чжан Айцзя — Шань Пэй
 Лю Цзыфэн — Чоу Юань
 Хун Тао — товарищ Чань Гун
 Тань Цзэнвэй — охранник
 Чжоу Чжицин — старший милиционер
 Ван Сяошуай — младший милиционер
 Цяо Чжи — старая женщина
 Рэй Янг — Шань Пэй в детстве
 Лидоу — ростовщик
 Цао Куньци
 Чжан Кай — оратор на съезде

Монреаль 
 Сэмюэл Л. Джексон — Чарльз Морриц
 Колм Фиори — ведущий аукциона
 Моник Меркюр — Клара Леру
 Дон Маккеллар — Эван Уильямс
 Иренеуш Богаевич — Русельски
 Джулиан Ричингс — Николас Олсберг
 Расселл Ен — взрослый Мин
 Сандра О — мадам Мин
 Реми Жирар
 Дэвид Ла Хэй
 Григорий Гладий — гардеробщик
 Шиина Макдональд — напарница Русельски

Художественные особенности 
 В фильме эффективно применён интересный монтажный приём, позволяющий довести накал эмоций зрителя, сопереживающего персонажам на экране, до высочайшей точки. На протяжении всего фильма перед зрителем предстаёт с разных точек зрения и ракурсов одна и та же сцена аукциона. В то же время, перемежая эти показы ретроспективой истории скрипки, зрителя знакомят с присутствующими в зале персонажами. В результате к концу фильма зритель знает наизусть каждую деталь этой сцены и сопереживает чуть ли не каждому сидящему в зале. И каждому — по-своему. В сочетании с детективной линией и мистической компонентой финальные минуты оказываются весьма насыщены действием и эмоциями.

Награды и номинации

Награды 
 2000 — премия «Оскар» за лучшую музыку (Джон Корильяно)
 1999 — 8 премий «Джини»: за лучший фильм (Нив Фичман), лучшую режиссуру (Франсуа Жирар), лучший сценарий (Франсуа Жирар, Дон МакКеллар), лучшую музыку (Джон Корильяно), лучшую операторскую работу (Ален Дости), лучшую работу художника-постановщика (Франсуа Сегин), лучшие костюмы (Рене Април), лучший звук
 2000 CFCA Award Лучший оригинальный сценарий

Номинации 
 1999 — 2 номинации на премию «Джини»: за монтаж (Гаэтан Юо) и за монтаж звука
 2000 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке
 2000 — номинация на премию «Грэмми» за лучшую инструментальную композицию, написанную для кино или телевидения (Джон Корильяно)

Примечания

Ссылки 
 Канадский боевик о вреде искусства. Роман Волобуев. / 13.10.1999, Ведомости № 27 (27)
 …Он многолик, как венецианский карнавал. Он подчеркнуто изыскан. Он — результат вялого сожительства… by Джон Сильвер

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Канады
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы-мелодрамы Италии
Фильмы-мелодрамы Канады
Музыкальные фильмы Великобритании
Музыкальные фильмы Италии
Музыкальные фильмы Канады
Фильмы Канады 1998 года
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшую музыку
Фильмы Италии 1998 года
Фильмы Великобритании 1998 года
Фильмы New Line Cinema
Фильмы на английском языке
Фильмы на итальянском языке
Фильмы на немецком языке
Фильмы на французском языке
Фильмы на языке путунхуа
Исторические фильмы о 1890-х годах
Исторические фильмы о 1960-х годах
Фильмы об Италии
Фильмы Channel 4 Films
Киноальманахи
Фильмы Франсуа Жирара
Фильмы об Оксфорде